Charles Lee kan syfta på:

 Charles Lee (militär)
 Charles Lee (politiker)
 Charles Lee (predikant)
 Charles Lee (forskare)